Чемпионат Таджикистана по футболу 1999 () — 8-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1999 на сайте rsssf.com 

1999
Таджикистан
1999 год в Таджикистане